bara, voor 'bar absoluut', zie Bar (druk)
 Bara (genre), een genre van Japans homo-erotische kunst en media
 Bara (snack), een snack uit de Surinaamse keuken
 Bara (volk), een volk uit Zuid-centraal-Madagaskar
 Bara-Malagasi, de taal van dit volk
 Bara (geslacht), een geslacht van doornsprinkhanen
 Baekers & Raijmakers' Textielfabrieken (BaRa), een voormalige textielfabriek in Eindhoven

Locaties 
 Bara (Mali), een gemeente in de regio Gao in Mali
 Bara Sara, een gemeente in de regio Mopti in Mali
 Bara (Roemenië), een gemeente in het Roemeense district Timiș
 Bara (Zweden), een plaats in de Zweedse provincie Skåne
 Bâra, een Roemeense gemeente in het district Neamț
 Bara (district), een district in Nepal
 Bara (Punjab), dorp in India, locatie van archeologische opgravingen van de Indusbeschaving
 Bara (Portibi), een plaats in de Indonesische provincie Noord-Sumatra
 Bara (Woja), een plaats in de Indonesische provincie West-Nusa Tenggara
 Al Bara, een ruïnestad in Syrië
 Bois Bara, een natuurgebied in de Belgische provincie Henegouwen
 Niumi (Portugees: Bara), een historisch rijk in het huidige Afrikaanse land Gambia

Personen 
 Céline Bara, een Franse pornoactrice 
 Charlotte Bara (1901-1986), Belgische danseres
 Irina Maria Bara, een tennisspeelster uit Roemenië
 Jacques Goossens-Bara, een Belgische architect
 Johannes Barra (of Bara), een 17e-eeuws Nederlands kunstenaar
 Joseph Bara, een republikeinse soldaat tijdens de Franse revolutie
 Jules Bara, een Belgische politicus en minister
 Theda Bara, een Amerikaanse actrice
 Bara, pseudoniem van Guy Willems, een Belgisch stripauteur

Zie ook 

 Barra (doorverwijspagina)
 Bera (doorverwijspagina)